Lucas Savoye, né le  à Gap, est un joueur professionnel français de hockey sur glace qui évolue au poste de gardien de but.

Palmarès 
 Championnat de France de hockey sur glace (Ligue Magnus) : champion en 2015.
 Coupe de France : 2019
 Coupe de France : 2020

Statistiques 

| 2011-2012 || Drakkars de Caen || Ligue Magnus || 2 ||  ||  ||  || 11,36 ||  ||  || 0 ||  ||  || - || - ||  || 
|-
| 2012-2013 || Drakkars de Caen || Ligue Magnus || 4 ||  || 19 || 5,27 || 84,7 || 0 ||  || 0  ||  ||  || - || - ||  || 
|-
| 2013-2014 || Rapaces de Gap || Ligue Magnus || 2 || 120 || 6 || 3,01 || 89,3 || 0 ||  || - ||  ||  || - || - ||  || 
|-
| 2014-2015 || Rapaces de Gap || Ligue Magnus || 0 ||  ||  || - || - ||  ||  || 1 || 28 || 2 || 4,37 || 83,3 ||  || 
|-
| 2014-2015 || Griffes de l'ours d'Orcières || Division 3 || 7 ||  ||  || 3,29 ||  ||  ||  || 1 ||  ||  || 6,00 ||  ||  || 
|-
| 2015-2016 || Gamyo Épinal || Ligue Magnus || 4 || 219 || 11 || 3,02 || 89,5 || 0 ||  || 0 || ||  || - || - ||  || 
|-
| 2016-2017 || Gamyo Épinal || Ligue Magnus || 10 || 350 || 27 || 4,64 || 88,4 || 0 ||  || 0 || ||  || - || - ||  || 
|-
| 2017-2018 || Gothiques d'Amiens || Ligue Magnus || 6 || 344 || 24 || 4,20 || 86,1 || 0 ||  || 0 || ||  || - || - ||  || 
|-
| 2018-2019 || Gothiques d'Amiens || Ligue Magnus || 6 || 229 || 16 || 4,21 || 86,3 || 0 ||  || 4 || 224 || 20 || 5,37 || 85,4 ||  || 
|-
| 2019-2020 || Gothiques d'Amiens || Ligue Magnus || 6 || 267 || 13 || 2,92 || 88,2 || 1 ||  || 0 || ||  || - || - ||  || 
|-
| 2020-2021 || Gothiques d'Amiens || Ligue Magnus || 10 || 557 || 27 || 2,91 || 88,8 || 0 ||  || - ||  ||  || - || - ||  || 
|-
| 2021-2022|| Gothiques d'Amiens || Ligue Magnus || 13 || 706 || 44 || 3,74 || 86,9 || 0 ||  || 1 || 22 || 1 || 2,75 || 80,0 || 0 ||

Notes et références 
Formé au club des Rapaces de Gap, il s entraîne avec l équipe première dès l âge de 16 ans, l entraîneur Andrei Svitac lui faisant confiance en tant que 3eme gardien pour l aider dans sa progression. Il poursuit ses études à Caen en 2011et signe un premier contrat avec les Drakkars à 18 ans. Il revient dans son club d origine en 2013 pour continuer sa progression et se voit confier le poste de gardien numéro 1 à la suite du départ du gardien canadien Tim Boron. Il est victime d un grave accident de circulation. Son pronostic vital est engagé à la suite de graves fractures du crâne. Alors que l on pensait sa carrière sportive terminée,il put reprendre le hockey 1 an après son accident. Il devait arrêter le hockey mais un entraîneur lui proposa un rôle de 2eme gardien à Epinal. Ses séquelles ne lui permirent pas de retrouver son niveau d avant son accident et sa progression sportive ne fut pas celle escompté.  Il continue sa carrière aux gothiques d Amiens en étant le backup du Gardien n1 Henri Corentin Buysse pendant cinq années.(2017 à 2022)

Joueur de l'Épinal Hockey Club
Joueur du Hockey Club de Caen
Joueur des Rapaces de Gap
Joueur du Amiens hockey élite
Joueur français de hockey sur glace
Naissance en août 1993
Naissance à Gap